Deux navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Wrenn:
 Le HMS Wrenn (1653), un navire de 12 canons, capturé en 1653 et vendu le .
 Le HMS Wrenn (1694), un pinque de 10 canons, 103 tonnes, lancé le  et capturé par la marine française au large de Rye le .